Trotsche ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Trotsche (1803–1879), deutscher Jurist und Richter
 Karl Trotsche (Pseudonym Karl Schwerin; 1862–1920), deutscher Landwirt und Schriftsteller